Jean-Louis Triaud (né en 1949), viticulteur, président de club de football de 1996 à 2017
Jean-Louis Triaud, historien français